Мурзинка — река в Свердловской области России, левый приток реки Пышмы. Длина реки — 8,6 км.

Примечания 

Притоки Пышмы
Реки Берёзовского городского округа Свердловской области